Caprica es una de las Doce Colonias de Kobol en la que vivían los humanos de la serie Battlestar Galáctica antes del ataque cylon. Caprica era la capital política de las colonias y reunía la actividad científica y cultural.

En honor de esta colonia, se dio nombre al planeta Nueva Caprica.

Véase también 
 Ciudad de Caprica
 Caprica (serie de televisión)

Planetas ficticios
Lugares de Battlestar Galactica (2003)

en:Caprica
fr:Lieux de Battlestar Galactica#Caprica